Муций Сцевола — часть имени нескольких древних римлян:
 Гай Муций Сцевола — римский юноша, по легенде отдавший правую руку за свободу Рима.
 
 
Муции